Dallamano est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Giuseppe Dallamano (1679-1758), peintre italien ;
 Massimo Dallamano (1917-1976), directeur de la photographie et réalisateur de cinéma italien ;
 Simone Dallamano (1983-), footballeur italien.

Patronyme italien